Kingdom steht für:

 Roger Kingdom (* 1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 Kingdom 5KR, Yacht 
 Kingdom, ein ehemaliges Fährschiff
 Kingdom (britische Fernsehserie), eine britische Fernsehserie (2007–2009)
 Kingdom (US-amerikanische Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2014–2017)
 Kingdom (südkoreanische Fernsehserie), eine südkoreanische Fernsehserie (2019)
 Kingdom (Manga), eine Mangaserie von Yasuhisa Hara
 Kingdom (Film), japanischer Film aus dem Jahr 2019

Siehe auch:
 Animal Kingdom
 Magic Kingdom
 Kingdom Centre
 Kingdome
 The Kingdom